Den Namen Siegersdorf führen folgende Orte:

in Deutschland:
 Siegersdorf (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Siegersdorf (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Siegersdorf (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Siegersdorf (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Siegersdorf (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Siegersdorf (Gemeinde Pottendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Siegersdorf bei Herberstein, Ortschaft in der Gemeinde Feistritztal, Steiermark
 Siegersdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft in der Gemeinde Kirchberg an der Raab, Steiermark

in Polen:
 deutscher Name von Zebrzydowa, einem Dorf in Schlesien.

in Ungarn:
 deutscher Name der Gemeinde Horvátzsidány

Siehe auch:
 Sigersdorf